Nikita Trubetskoj kan avse:

Nikita Trubetskoj (död 1608)
Nikita Trubetskoj (1699–1767)